Die Brasil Open 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. Februar 2008 in Costa do Sauípe stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Marseille die Open 13 sowie in Delray Beach die Delray Beach International Tennis Championships gespielt. Diese zählten genau wie die Brasil Open zur Kategorie der International Series.

Guillermo Cañas war der Titelverteidiger im Einzel und trat dieses Jahr nicht an. Im Finale siegte der an zwei gesetzte Nicolás Almagro in drei Sätzen mit 7:64, 3:6 und 7:5 gegen den Setzlistenersten Carlos Moyá. Im Doppel war im vorherigen Jahr die tschechische Paarung Lukáš Dlouhý und Pavel Vízner erfolgreich. Sie traten dieses Jahr nicht mehr an. Im Finale setzten sich Marcelo Melo und André Sá gegen die Spanier Albert Montañés und Santiago Ventura mit 4:6, 6:2 und [10:7] durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 460.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 485.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 9. bis 11. Februar 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 148 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 206 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 149 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Costa do Sauípe